Halsey Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT Jamaica
 Halsey Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT Canarsie